Кристиано Ломбарди (; 19 августа 1995, Витербо, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Лацио», выступающий на правах аренды за итальянский клуб «Реджина».

Карьера 
Воспитанник «Лацио». В 2014 году стал появляться в заявке клуба, однако на поле не выходил. В июле 2014 года был отдан в аренду на сезон в клуб «Трапани». 13 сентября 2014 года дебютировал в Серии B в поединке против «Читтаделлы». Игроком основы стать не смог, сыграл всего 12 встреч, в большинстве из них выходил на замену.

31 августа 2015 года, перед началом сезона 2015/2016 был отдан в аренду в клуб «Анкона», выступавший в Лиге Про, бывшей Серии С. Был основным игроком команды, сыграл в 35 встречах, забил 4 мяча.

Сезон 2016/17 начал в составе «Лацио». 21 августа 2016 года дебютировал в Серии А в поединке против Аталанты, выйдя в стартовом составе и отличившись уже на 33-ей минуте.

В январе 2019 года Ломбарди отправился в аренду в «Венецию».

Достижения 
«Лацио»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2017

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Трапани»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Реджина»